Ludvig Moltke er det anvendte navn om flere personer:

 Ludvig Moltke (domherre) (1745-1824) – dansk greve og domherre (Frederik Ludvig Moltke)
 Ludvig Moltke (oversætter) (1805-1872) – dansk jurist og oversætter (Adam Ludvig Joachim Moltke)
 Ludvig Moltke (stiftamtmand) (1790-1864) – dansk lensgreve, jurist, stiftamtmand, hofmarskal og diplomat (Ehrenreich Christopher Ludvig Moltke)